Génos – gmina we Francji, w Oksytanii, w departamencie Górna Garonna
 Génos – gmina we Francji, w Oksytanii, w departamencie Pireneje Wysokie